Kas, Kaş ou KAS peut signifier :

Code 
kas est un code qui peut faire référence à :
 kas, le cachemiri, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Nom

Patronyme 
 
 Christopher Kas (1980-) un tennisman allemand ;
 İbrahim Kaş (1986-), un footballeur turc ;
 Antonius Johannes Kas (1959-), un acteur néerlandais.

Prénom 
Kas est aussi un prénom.

Pseudonyme 

 Zbigniew Kasprzak, un dessinateur polonais .

Toponyme 
 
 Kas, une rivière de Russie ;
 Kaş, une ville de Turquie, située dans la province d'Antalya.

Sigle 
KAS est un sigle qui peut désigner :
 Konrad-Adenauer-Stiftung (en français, Fondation Konrad-Adenauer), un think tank allemand associé à l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne.

Voir aussi 
 Tu-eka-kas, dit Vieux Chef Joseph, un chef de la tribu amérindienne des Nez-Percés au 
 Kas Product, un groupe de new wave français originaire de Nancy
 Équipe cycliste Kas, une ancienne équipe cycliste professionnelle qui a existé entre 1959 et 1988
 Kas, une marque de limonade espagnole 
 Kas a-barh, une danse bretonne
 Conakry Kas, un film documentaire malien réalisé en 2004